De Groene Loper is een nieuwbouwproject in de gemeente Helmond.

De wijk wordt omgeven door de Zuid-Willemsvaart, de binnenstad, de Zwanenbeemd en de golfbaan. Het project is bedoeld als overgang tussen de stad en de golfbaan en is ruim en groen opgezet.

Groene Loper